Eguchipsammia är ett släkte av koralldjur. Eguchipsammia ingår i familjen Dendrophylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Eguchipsammia